Champignolles (Côte-d'Or)
 Champignolles (Eure)